Stab (althochdeutsch ‚der Stützende, steif Machende‘) steht für:

 ein schmaler langer Gegenstand, siehe Stab (Gegenstand)
 ein längliches gerades Bauteil eines Tragwerkes, siehe Stab (Statik)
 ein längliches Halbzeug aus Stahl, Stabeisen
 eine serielle Ornamentanordnung, siehe Stab (Ornamentik)
 ein altes Ellenmaß, siehe Stab (Einheit)
 ein Getreidemaß, siehe Stab (Volumen)
 eine durch Stabreim verbundene Silbe im Alliterationsvers
 ein Leitungsgremium, siehe Stab (Team) 
 ein Gremium zur Unterstützung der Führung einer hierarchischen Organisation, siehe Stabsstelle
 Der Stab des militärischen Führers zur Führung von unterstellten Verbänden, Großverbänden oder sonstigen Dienststellen der Streitkräfte, siehe auch Generalstab 

stab (englisch stechen, stoßen) steht für:
 einen Staccato gespielten Akkord in verschiedenen zeitgenössischen Musikrichtungen

Stab ist der Familienname folgender Personen:
 Ottmar Stab (* vor 1510; † 1585), Reformator von Sinsheim, kurpfälzischer Hofprediger und Pfarrer in Burgheim, Donauwörth und Kempten
 Ottmar Stab der Jüngere (1543–nach 1610), Poeta laureatus

STAB steht für:
 Strömungsmechanische Arbeitsgemeinschaft, einen Zusammenschluss von Strömungsforschern unter dem Dach der DGLR
 Svenska Tändsticks AB, einen schwedischen Zündholzhersteller, Swedish Match

stab steht für:
 Stiftung für Abendländische Ethik und Kultur

StAB steht für:
 Staatsarchiv Bremen

Siehe auch:
 Staab
 STAP
 Stäbchen
 Führungsstab
 Filmstab

STAB